Vermilion County of Vermillion County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Vermilion County (Illinois), een county in Illinois
Vermillion County (Indiana), een county in Indiana
Vermilion Parish, een county in Louisiana